Алкан (Alkan; Alcan):
  (1809—1889) — французский типограф и библиограф.
  (1811—1898) — французский литератор, художник и поэт; младший брат Альфонса Алкана.

См. также 
 Алканы (насыщенные алифатические углеводороды, парафины) — ациклические углеводороды.

Примечания